Kazazola ima više značenja:
 Kazazola (Pordenone)
 Kazazola (Udine)